Vinita ist der Name bzw. Namensteil folgender Orte:

 Vinita (Virginia)
 Vinita (Oklahoma) im Craig County, Oklahoma 
 Vinita Park im St. Louis County, Missouri 
 Vinita Terrace im St. Louis County, Missouri 
 Vinita Township in Kansas 

als Vorname:
 Vinita (Vorname), weiblicher indischer Vorname